YG Entertainment, dél-koreai szórakoztatóipari vállalat
YG (rapper), hiphop előadó
(9650) 1995 YG, aszteroida
yottagramm (Yg) és yoktogramm (yg), 1024 illetve 10-24 gramm